Gasenergie steht für

 die innere Energie von Gasen, siehe Kinetische Gastheorie
 den Brennwert gasförmiger Energieträger
 die Energieversorgung durch Gas, siehe Energieträger